Kulenkamp ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Gustav Kulenkamp (1827–1895), Bürgermeister der Hansestadt Lübeck

 Elard Johannes Kulenkamp (1777–1851), kurhessischer Jurist
 Eugen Emil Arthur Kulenkamp (1860–1933), Rechtsanwalt und Notar sowie Senator der Hansestadt Lübeck
 Friedrich Wilhelm Kulenkamp (1714–1799), deutscher Jurist
 Michael Kulenkamp (1678–1743), deutscher Jurist
 Nicolaus Kulenkamp (1710–1793), Bremer Schönfärber und Seifenfabrikant
 Philipp August Kulenkamp (1710–1797), deutscher Jurist
 Richard Kulenkamp (1885–1950), deutscher Richter, Präsident Oberlandesgericht Braunschweig

Siehe auch:
 Kuhlenkamp